Scheyern bezeichnet:

 eine Gemeinde in Bayern, siehe Scheyern
 das dortige Kloster, siehe Kloster Scheyern
 den Ursprungsnamen des bayerischen Adelsgeschlechts der Wittelsbacher, siehe Wittelsbach

Folgende bekannte Personen bezeichnen sich nach Scheyern:

 Arnold I. von Scheyern († 1123), Sohn Ottos I.(II.)
 Bernhard I. von Scheyern († 1104), Sohn Ottos I.(II.)
 Bernhard II. von Scheyern (um 1135), Sohn Ottos II.(III.)
 Ekkehard I. von Scheyern († vor 11. Mai 1091), Sohn Ottos I.(II.)
 Ekkehard II. von Scheyern († nach 1135), Sohn Ekkehards I.
 Ekkehard III. von Scheyern († nach 11. Juli 1183), Sohn Ottos II.(III.)
 Herold von Scheyern († 984), Erzbischof von Salzburg (939–958)

 Udalrich I. von Scheyern († 1130), Sohn Ekkehards I.